Pier Luigi Pizzaballa (14. září 1939 Bergamo, Italské království) je bývalý italský fotbalový brankář.

Celkem odchytal 275 utkání v nejvyšší lize. Odchytal finále poháru PVP 1973/74, jenže trofej nezískal.

Za reprezentaci odchytal jedno utkání a to 18. června 1966 proti Rakousko (1:0). Byl na MS 1966.

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 2. italské ligy (1958/59)
 2x vítěz italského poháru (1962/63, 1968/69)

Reprezentační 
 1× na MS (1966)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví brankáři
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté AC Milán
Narození v roce 1939
Narození 14. září
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1966